

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/8 финала

Примечания 

1947/1948
Сезоны футбольных клубов 1947/1948